Kožino je naselje u sastavu Grada Zadra, u Zadarskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 815 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Mihovila

Izvori

Vanjske poveznice 

Naselja u sastavu Grada Zadra